Тармак:
  — искусственный строительный материал на основе битума, запатентованный в Великобритании. Российским аналогом является асфальтобетон.
 Тармак, Юри Аадувич (1947—2022) — советский легкоатлет, олимпийский чемпион в прыжках в высоту.